Le vice désigne d'une manière générale et non morale ce qui est défectueux.

 Vice de forme
 Vice City est une ville fictive
 
 
 
 
 Vice-président

Culture 

 
 Vice, série documentaire produite par Bill Maher en 2013.
 Vice est un film de Raul Inglis de 2008.
 Vice est un film de  sorti en 2015.
 Vice est un film américain d'Adam McKay sorti en 2018.
 Vice est un magazine mensuel gratuit et international, créé en 1994.
 Vice TV est une chaîne de télévision internationale, créé en 2016.